Лемер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.

Известные носители 
 Лемер, Альфред Жан Батист (1842—1907) — франко-иранский композитор, основоположник академической музыки в Иране.
 Лемер, Деррик Генри (1905—1991) — американский математик. Профессор университета в Беркли. Основные труды относятся к теории чисел (многомерный наибольший общий делитель и алгоритмы Лемера).
 Лемер, Деррик Норман (1867—1938) — американский математик и специалист теории чисел.
 Лемер, Жак (род. 1945) — бывший канадский профессиональный хоккеист и хоккейный тренер.
 Лемер, Мадлен (1845—1928) — французская художница, специализировавшаяся в цветах и жанровой живописи.
 Лемер, Шарль Антуан (1800—1871) — французский ботаник и писатель, систематик живой природы, автор наименований ряда ботанических таксонов.
 Лемер, Эдсон (род. 1990) — таитянский футболист.
 Лемер, Якоб (1585—1616) — голландский путешественник и мореплаватель, открывший пролив между островами Эстадос и Огненная Земля.

Составные фамилии 
 Лемер де Бельж, Жан (1473—1524) — французский поэт, прозаик и хроникëр.
 Лемер д'Агаджо, Николь — современная французская художница, член-основатель Европейской академии наук, искусств и литературы.

Топоним

См. также 
 Лемерр